A 2014-es ausztrál rali (hivatalosan: Coates Hire Rally Australia) volt a 2014-es rali-világbajnokság tizedik versenye. Szeptember 12. és 14. között került megrendezésre, 20 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 304,34 kilométert tett ki. A 27 indulóból 23 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény

Külső hivatkozások 
A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Ausztrália
Autóversenyzés Ausztráliában